Морозов, Александр Александрович:
 Морозов, Александр Александрович (1889—1956) — учёный-гидроэнергетик, профессор.
 Морозов, Александр Александрович (1904—1979) — советский конструктор, генерал-майор-инженер. Дважды Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской премии.
 Морозов, Александр Александрович (род. 1974) — российский художник.
 Морозов, Александр Александрович (род. 1985) — украинский футболист